

Geografia 
Canada
 Berlin – città dell'Ontario, oggi Kitchener
El Salvador
 Berlín – comune del dipartimento di Usulután
 Germania
 Berlino (Berlin) – capitale
 Stati Uniti d'America
 Berlin – città della contea di Hartford, Connecticut
 Berlin – città della contea di LaMoure, Dakota del Nord
 Berlin – città della contea di Colquitt, Georgia
 Berlin – villaggio della contea di Sangamon, Illinois
 Berlin – città della contea di Worcester, Maryland
 Berlin – comune della contea di Worcester, Massachusetts
 Berlin – charter township della contea di Monroe, Michigan
 Berlin – township della contea di Ionia, Michigan 
 Berlin – township della contea di St. Clair, Michigan
 Berlin – città della contea di Coos, New Hampshire
 Berlin – borough della contea di Camden, New Jersey
 Berlin – township della contea di Camden, New Jersey
 Berlin – città della contea di Rensselaer, New York
 Berlin – census designated place dell'Ohio
 Berlin – borough della contea di Somerset, Pennsylvania
 Berlin – township della contea di Wayne, Pennsylvania 
 Berlin – città della contea di Washington, Vermont
 Berlin – città della contea di Green Lake e della contea di Waushara, Wisconsin
 Berlin – città della contea di Green Lake, Wisconsin 
 Berlin – città della contea di Marathon, Wisconsin
 Sudafrica
 Berlin – town della Provincia del Capo Orientale, Sudafrica

Musica 
 Berlin – album di Lou Reed del 1973
 Berlin – album dei Kadavar del 2015
 Berlin – album di Jamie-Lee Kriewitz del 2016
 Berlin – gruppo musicale new wave statunitense

Persone 
 Brock Berlin – ex giocatore di football americano statunitense
 Irving Berlin – compositore statunitense
 Isaiah Berlin – filosofo e politologo britannico
 Jeannie Berlin – attrice e sceneggiatrice statunitense
 Jeff Berlin – bassista statunitense
 Jonathan Berlin – attore tedesco
 Laura Berlin – attrice e modella tedesca
 Lucia Berlin – scrittrice statunitense
 Per Gunnar Berlin – lottatore svedese

Editoria 
 Berlin – Serie di fumetti
 Berlin - 1. I fuochi di Tegel – Libro di Fabio Geda e Marco Magnone

Altro 
 Berlin – scultura di Berlino
 Berlin (Lou Reed's Berlin), film di Julian Schnabel

Altri progetti